Исинское — название водных объектов в Свердловской области:

 Исинское — водохранилище на реке Иса (приток Салды);
 Исинское — озеро в Горноуральском городском округе.

См. также 
 Исинская глина — собирательное название для глин, добываемых в районе города Исин в Китае.